Ковальцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ковальцы — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Ковальцы — деревня в Молодечненском районе Минской области.